

Чурашево — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Чурашево — присілок, Нурімановський район, Башкортостан

Див. також 
 Велике Чурашево
 Нове Чурашево